Mészáros sau Meszaros este un nume ocupațional maghiar ce înseamnă „măcelar”. El a fost adoptat din limbile slave și se poate referi la:
 Andrej Meszároš (născut în 1985), jucător slovac de hochei
 Erika Mészáros (născută în 1966), canoistă maghiară
 Ferenc Mészáros (dezambiguizare)
 István Mészáros (dezambiguizare)
 Johann Meszaros von Szoboszlo (1737-1801), general austro-ungar
 Lázár Mészáros (1796-1858), ministru de război al Ungariei
 Márta Mészáros (născută în 1931), scenaristă și regizoare de film maghiar
 Michu Meszaros (1939-2016), actor și acrobat maghiar

Mesaroș 
 Alexandru Mesian , născut Mesaroș (născut în 1937 la Ferneziu, în apropiere de Baia Mare)
 Mike Mesaros (dezambiguizare)
 Serghei Mesaroș 

Nume de familie ungurești
Cuvinte și expresii în limba maghiară
Nume de familie ocupaționale
Nume de familie slave
Nume de familie